Blackadder ou Blackader peut faire référence à:
 Charles Blackader (1869–1921), un général britannique durant la première Guerre mondiale
 Elizabeth Blackadder (1931-2021), une peintre et graveuse écossaise
 Ethan Blackadder (né en 1995), un joueur international néo-zélandais de rugby à XV
 Todd Blackadder (né en 1971), un ancien joueur international néo-zélandais de rugby à XV

 le titre anglais de la série télévisée La Vipère noire

Voir aussi